ZCG steht für:
 Zeitschrift für Corporate Governance

ŽCG steht für:
 Željeznica Crne Gore, Staatsbahnen Montenegros

Abkürzung